Токтаим Жумаковна Уметалиева (род. , Ленинполь, Таласский район, Киргизская ССР, СССР) — киргизский политический деятель.

Единственный кандидат-женщина на президентских выборах Киргизии 2005 года. Также баллотировалась на пост главы Киргизии на президентских выборах 2009 года.

Биография 
Родилась 4 апреля 1962 года.

После школы окончила Киргизский государственный национальный университет (1984) и аспирантуру в Дипломатической академии МИД Киргизской Республики (2003).

Деятельность 
 В 1984—1998 годах работала старшим преподавателем в государственном национальном университете.
 С 1995 по 1999 год была директором производственно-коммерческой фирмы «Уникум». Одновременно в 1997 году занимала должность главного редактора газеты «Ай-Данек».
 В 1997—2000 годах — председатель Общественного фонда «Центр защиты правового воспитания детей „Ай-Данек“».
 В 2000 году являлась членом Национальной комиссии по делам женщин, семьи и молодежи Киргизской Республики.
 В 2000—2010 годах — председатель Ассоциации НПО и НКО Киргизской Республики. Одновременно в 2001 году была членом Национального совета программы «Комплексная основа развития КР».
 В настоящее время — председатель Ассоциации киргизских неправительственных организаций — группы, созданной в 2000 под руководством тогдашнего президента Аскара Акаева. Сохраняет лояльность свергнутому президенту Акаеву и его дочери Бермет Акаевой.

В числе наград Токтаим Уметалиевой: Почетная грамота Кыргызской Республики, Почетная грамота омбудсмена Кыргызской Республики, юбилейная медаль «10 лет независимости Кыргызстана», Медаль «Данк» (2022).

Личная жизнь 
Замужем за Джунушбаем Уметалиевым — президентом ОАО «Транс-Союз-Азия». Имеет троих дочерей: Миргуль, Назгуль, Бурулайым.

Примечания

Ссылки 
 Уметалиева Токтайым Джумаковна — биография
 Токтайым Джумаковна Уметалиева

Выпускники Киргизского национального университета
Кандидаты в президенты Киргизии